Озну́р Пола́т (; ) — турецкая кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции третьего.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Турции
Тренеры по кёрлингу Турции